LWC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal, Lawrence (Kansas), Stati Uniti